K3 bezeichnet:
 Broad Peak, ein früher als K3 bezeichneten Berg im Karakorum
 Daewoo K3, ein 1991 in Südkorea entwickeltes Maschinengewehr
 Die Männer vom K3, eine deutsche Krimiserie
 K3 (Band), eine belgische Girlgroup
 24-cm-Kanone 3 (kurz: K3), ein Feldkanonenmodell der Wehrmacht
 K3 Kulturkanal, ein ehemaliger rheinland-pfälzischer Fernsehsender
 K-3 Leninski Komsomol, das erste Atom-U-Boot der Sowjetunion.
 K3, ein spanischer Fernsehsender
 K3-Material, auch K3-Fleisch, nicht für den Verzehr durch Menschen geeignete Lebensmittel
 Pentax K-3, eine DSLR von Ricoh aus dem Jahre 2013
 ein Amateurfunkgerät (Bausatzgerät) von Elecraft
 Theaterforum K3, ein Einkaufszentrum in Heilbronn 
 Topcat K3, einen Segelbootstyp der Firma Topcat
 Vitamin K3, eigentlich als Menadion bezeichnet

K 3 steht für:
 Miele K 3, Pkw-Modell von Miele
 Pentax K-3, DSLR-Modell von Pentax
Siehe auch:
 3K

K3